«Кохання під наглядом» — фільм 2007 року.

Зміст 
На головну героїню звалилося одночасно занадто багато нещасть. Кар'єра руйнується, наречений зраджує. Вона потрапляє в пастку до спокусника. Усе йде шкереберть. Жінка опиняється у психіатричній лікарні. Складно було уявити, що саме тут до неї повернеться ґрунт під ногами, а щастя, таке мінливе і слизьке, з'явиться на горизонті її життя.

Посилання